European Association for Computer Graphics (), или Eurographics, — организация, которая была создана в 1980 году и объединила специалистов многих стран Европы с целью координации усилий в развитии компьютерной графики — в сферах мультимедиа, визуализации в науке и человеко-машинного взаимодействия. В число членов-участников ассоциации входят исследователи и разработчики, а также производители-поставщики и пользователи специализированного аппаратного и программного обеспечения графических систем.

Первым председателем исполнительного комитета ассоциации был профессор , (), инициатор и автор графического стандарта .

Виды деятельности 
Свою деятельность Eurographics осуществляет посредством:

 проведения ежегодных конференций;
 проведения семинаров по методам визуализации;
 проведения совместных семинаров с рабочей группой по графическому оборудованию ();
 публикации трудов конференций, семинаров и ежеквартального журнала по компьютерной графике ().

Ассоциация участвует в организации и проведении тематических симпозиумов:

 по методам геометрической обработки (), ;
 по методам компьютерной анимации ();
 по методам рендеринга ();
 по методам параллельной обработки в графической визуализации ().

Ассоциация Eurographics сотрудничает с ассоциациями и обществами компьютерной графики США, Японии, Китая и других стран.

Ассоциацией была учреждена Золотая медаль () — высшая награда за исключительный вклад в достижение целей Eurographics. Медалью № 1 был отмечен в 2016 году профессор .

Конференции 
Конференции Eurographics состоялись в городах:

 Женева (Швейцария, 1980), Дармштадт (ФРГ, 1981), Манчестер (Великобритания, 1982),
 Загреб (Югославия, 1983), Копенгаген (Дания, 1984), Ницца (Франция, 1985),
 Лиссабон (Португалия, 1986), Амстердам (Нидерланды, 1987), Ницца (Франция, 1988),
 Гамбург (ФРГ, 1989), Монтрё (Швейцария, 1990), Вена (Австрия, 1991),
 Кембридж (Великобритания, 1992), Барселона (Испания, 1993), Осло (Норвегия, 1994),
 Маастрихт (Нидерланды, 1995), Пуатье (Франция, 1996), Будапешт (Венгрия, 1997),
 Лиссабон (Португалия, 1998), Милан (Италия, 1999), Интерлакен (Швейцария, 2000),
 Манчестер (Великобритания, 2001), Саарбрюккен (ФРГ, 2002), Гранада (Испания, 2003),
 Гренобль (Франция, 2004), Дублин (Ирландия, 2005), Вена (Австрия, 2006),
 Прага (Чехия, 2007), Крит (Греция, 2008), Мюнхен (ФРГ, 2009), Норкёпинг (Швеция, 2010),
 Лландидно (Великобритания, 2011), Кальяри (Италия, 2012), Жирона (Испания, 2013),
 Страсбург (Франция, 2014), Цюрих (Швейцария, 2015), Лиссабон (Португалия, 2016),
 Лион (Франция, 2017), Делфт (Нидерланды, 2018).

Очередные конференции состоятся:
 Генуя (Италия, 2019), Норкёпинг (Швеция, 2020) и Вена (Австрия, 2021).

См. также 
 SIGGRAPH
 Графикон

Примечания

Ссылки 
 Eurographics
 History — Eurographics
 Eurographics // Springer Link

Компьютерная графика
Конференции по информатике
Международные некоммерческие организации